La XVI edizione del campionato europeo di scherma si è svolta dal 27 giugno al 3 luglio 2003 a Bourges, in Francia.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

 2003
Scherma nel 2003
Competizioni sportive a Bourges